Dorfkirche Lieskau ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Lieskau (Lichterfeld-Schacksdorf), Kirche in Lieskau, Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Dorfkirche Lieskau (Salzatal), Kirche in Lieskau, Gemeinde Salzatal, Saalekreis, Sachsen-Anhalt